Алексе́й И́горевич Кузьми́н:
 Кузьмин, Алексей Игоревич (род. 1963) — российский шахматист.
 Кузьмин, Алексей Игоревич (род. 1988) — российский пловец, чемпион мира по спортивному дайвингу (подъём груза).